Дім Атрі́дів — знатний рід, який має велике сюжетне значення у Всесвіті Дюни, створеної письменником Френком Гербертом. Дім Атрідів — один з Великих Домів міжгалактичної феодальної імперії. Представники Дому Атрідів відіграють значну роль в кожному романі серії.

Автор веде цю династію від знаменитого давньогрецького роду Атридів, який переслідувала трагічна доля протягом декількох поколінь (Атрей, Тієст, Агамемнон, Орест і ін.).

Рідною планетою Атрідів з часів Батлеріанського джихаду була планета Каладан. Першими представниками роду, які постійно проживають на планеті, стали Естес і Кагін, сини иісцевої жительки Вероніки Терг'єт і Воріана Атріда, сина Титана Агамемнона.

При імператорі Шаддамі IV Атріди отримали пустельну планету Арракіс у своє володіння, і дім переселився в Арракін, її столицю.

Назва 
Хоча в оригіналі рід називається , в українському перекладі романів Френка Герберта він отримав назву Дім Атрідів. Як пояснюють перекладачі Анатолій і Катерина Пітики:

Сімейне дерево Атрідів 

 БГ — до утворення Гільдії навігаторів (без Гільдії);
 ПГ — після утворення Гільдії навігаторів.

У подіях роману «Дюна» 
Основна стаття: Дюна (роман)

У романі Дюна глава Дому Атрідів, герцог Лето, отримує від падишах-імператора Шаддама IV Корріно пустельну планету Арракіс, що раніше була в пануванні дому Харконненів. Однак Лето не знає, що Шаддам вступив у змову з главою дому Харконненів, бароном Владіміром, для повного знищення Дому Атрідів, що став, на їхню думку, надмірно могутнім. Лето гине, а його наложниця, леді Джессіка і син Пол потрапляють до фременів, місцевих аборигенів, спільно з якими піднімають повстання. Внаслідок повстання Шаддама Корріна змушують відректися від престолу і наступним падишахом-імператором стає Пол Атрід.

Герб 
Гербом Атрідів, згідно з першою книгою «Дюна», є щит із зображенням стилізованого червоного яструба.

У відеоіграх 
Дім Атрідів представлений у всіх відеоіграх, присвячених Дюні:

Примітки

Література 

 W. McNelly (1984). Dune Encyclopedia. — Berkley Books, New York, pp. 84-90.

Див. також 

 Каладан (планета)

Персонажі франшизи «Дюна»